Carlos Roberto Pupin (Jandaia do Sul, 22 de dezembro de 1954) é um advogado, agricultor e político brasileiro, filiado ao Solidariedade.

Foi vice-prefeito de Maringá na gestão de Silvio Barros (2005-2012). Em 2012, foi eleito prefeito da cidade, tendo cumprido o mandato de 2013 a 2016. Em 2012, foi eleito prefeito com 104.482 votos (53% dos votos válidos), derrotando o candidato Enio Verri (PT), no segundo turno.

Possui formação superior em Direito e atua no ramo da agricultura.

Para as eleições de 2020, deixou o Progressistas e filiou-se ao Solidariedade.

Ligações externas 
Prefeitura de Maringá
Maringá.com
UOL eleições

Advogados do Paraná
Prefeitos de Maringá
Naturais de Jandaia do Sul
Membros do Solidariedade (partido político)
Vice-prefeitos do Paraná
Membros do Progressistas
Membros do Progressistas do Paraná
Membros do Partido Democrático Trabalhista